Аделаида Лабиль-Гиар, впоследствии Лабиль-Гиар-Венсан (; ,  — , ) — французская -портретистка, основательница первой Парижской женской школы живописи.

Жизнь и творчество 
Аделаида Вертю Лабиль родилась в семье торговца и была младшей из восьми детей. Общее образование получила в монастырской школе, затем помогала в лавке отца. Начиная с 14-летнего возраста мечтала стать художницей. Училась рисовать у своего соседа, живописца швейцарского происхождения  (1708–1790); тогда же Лабиль познакомилась с сыном Венсана Франсуа-Андре — в будущем её долговременным сотрудником и мужем. В августе 1769 года Аделаида выходит замуж за финансового чиновника Николя Гиара, а младший Венсан, ставший лауреатом Римской премии по живописи, уезжает на 5 лет в Рим. Вплоть до 1774 года Аделаида учится у крупнейшего пастелиста Мориса Кантена де Латура.

После возвращения из Рима её друга Венсана Аделаида вновь берёт у него уроки — живописи масляными красками. В июле 1779 года она официально разводится со своим мужем. Полотна-портреты Аделаиды Лабиль имели большой успех, в том числе в высших кругах французского общества. Художнице позировали министры, принцессы крови, представители титулованной аристократии. В мае 1783 года Аделаида была принята в Королевскую академию живописи (в которой одновременно могли состоять не более 4-х женщин). Вступление её в Академию сопровождалось распространением скандального памфлета, в котором художница обвинялась в представлении картин Венсана как своих собственных, а также в сексуальной невоздержанности. Благодаря вмешательству покровительницы Аделаиды, графини д’Ангвилье, жены директора-управляющего зданием Королевской академии, скандала удалось избежать.

Узнав при вступлении в Академию, какие препятствия возникают на пути женщины, пожелавшей стать художницей, Аделаида Лабиль уже в 1783 году открывает в Париже свою Женскую школу живописи, в которую уже на первый год записались 9 учениц. Как художница наиболее успешно она работала в 1785—1789 годы. В это время она много писала с королевской семьи, создала портреты Луизы-Елизаветы де Бурбон, дочери короля Людовика XV (1787—1789), групповой портрет семьи графа Прованского, брата короля Людовика XVI (этот портрет и некоторые другие Аделаида во время Французской революции вынуждена была сжечь), и др.

После победы Революции жизнь художницы не претерпела серьёзных изменений. Вместо портретов аристократов она теперь пишет с революционеров. В 1791 году она жертвует часть своих средств на Национальное собрание Франции, в 1791 устраивает выставку из 13 портретов членов Национального собрания. В своей речи перед Академией она требует равноправия в отношении женщин-художниц. Её предложения в этой области были приняты академиками, однако после поражения Революции отменены. В 1792 году Аделаида с Венсаном и двумя своими ученицами покидает Париж и до 1796 года живёт в снятом домике в Понтеле. После возвращения в столицу она становится первой женщиной, получившей разрешение иметь своё художественное ателье в Лувре, где работает затем со своими ученицами. В последние годы жизни Аделаида часто выставляется в парижских салонах. В июне 1799 году, после долгих бюрократических перипетий, связанных с оформлением её старого развода с Н. Гиаром, она наконец выходит замуж за своего давнего друга, художника Венсана. Последняя картина, созданная А. Лабиль, называлась Портрет семьи (1801).

Галерея

Примечания

Литература 
 Anne Marie Passez, Adelaide Labille-Guiard (1749—1803): Biographie et catalogue raisonné de son oeuvre, Paris 1973.
 Anne M Passez: Adelaide Labille-Guiard, Catalogue Raisounne, Her Life & Her Work, 1749—1803, (Hardcover), Frances Schram, Dez. 1982 ISBN 0-8390-0321-8
 Baron Roger Portalis: Adélaïde Labille-Guiard, 1902.
 Laura Auricchio: Adelaide Labille-Guiard: Artist in the Age of Revolution; Verlag J P Getty Trust Pubn; 22. Juni 2009. ISBN 0-89236-954-X.

Ссылки 

Художницы Франции
Художники Франции XVIII века
Художники-портретисты Франции
Исторические художники Франции
Члены Гильдии Святого Луки (Париж)